R21 steht für:
 HMAS Melbourne (R21), ein leichter Flugzeugträger der Royal Australian Navy
 Renault 21, ein PKW des Herstellers Renault
 R21 (Gabun), Regionalstraße in Gabun
 R21 (Russland), eine Fernstraße
 R21 (Computer), einen DDR-Großrechner vom Kombinat Robotron aus den 1970er-Jahren
 R21 (Denkfabrik), Republik 21, ein Thinktank, gegründet u. a. von Andreas Rödder und Kristina Schröder

R-21 steht für:
 ein Kältemittel, siehe Dichlorfluormethan
 eine sowjetische Rakete, siehe R-21 (Rakete)

R 21 steht für:
 R 21 (Senegal), Regionalstraße im Senegal 

R21